Dit is de wereldranglijst van maart 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 maart 2011.

Mannen 03